Каплунов Иван Александрович (род. 30 марта 1961 г.) ― советский и российский ученый, заведующий кафедрой прикладной физики Тверского государственного университета, профессор, доктор технических наук, профессор, Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации. Автор более 350 научных трудов, 39-ти авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Биография 
Родился в городе Инта Республики Коми 30 марта 1961 года. В 1984 году окончил физико-химический факультет Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (Москва). Работал в Институте физики твердого тела РАН. С 1985 г. работает в Тверском государственном университете (до 1991 г. - Калининский). В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию (научный руководитель – профессор Ю.М. Смирнов, в 2007 г. - докторскую диссертацию (диссертация защищена в совете МИЭТ). С 2018 года - председатель Тверского регионального отделения Российского профессорского собрания. В 2020 году включен в резерв руководящих кадров Минобрнауки России.

Научные труды 
 Головнин В.А., Каплунов И.А., Малышкина О.В., Педько Б.Б., Мовчикова А.А. Физические основы, методы исследования и практическое применение пьезоматериалов. Москва: Техносфера. 2013. 272 с
 Каплунов И.А., Колесников А.И., Гавалян М.Ю., Белоцерковский А.В. Оптические свойства крупногабаритных монокристаллов германия // Оптика и спектроскопия. 2016. Т. 120. № 4. С. 691-696.
 Каплунов И.А., Малышкина О.В., Колесников А.И., Гречишкин Р.М., Каплунова Е.И., Иванова А.И. Структура поверхности крупногабаритных монокристаллов германия // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2013. № 11. С. 47-50.
 I. Kaplunov, T. Malinskiy, S. Mikolutskiy, V. Rogalin, Yu. Khomich, V. Zheleznov and A. Ivanova Features of Brass Processing with Powerful Ultraviolet Lasers of Nanosecond Duration // Materials Science Forum. 2022. Vol. 1049. P. 11-17. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1049.11
 Khomich Y.V., Malinskiy T.V., Rogalin V.E., Yamshchikov V.A., Kaplunov I.A. Modification of the surface of copper and its alloys due to impact to nanosecond ultraviolet laser pulses // Acta Astronautica. 2022. 194 P. 434–441. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2021.11.033
Железнов Ю.А., Малинский Т.В., Миколуцкий С.И., Рогалин В.Е., Филин С.А., Хомич Ю.В., Ямщиков В.А., Каплунов И.А., Иванова А.И. Деформационные процессы на поверхности никелевого сплава при воздействии наносекундными лазерными импульсами // Деформация и разрушение материалов. 2021. № 2. С. 15-20. https://doi.org/10.31044/1814-4632-2021-2-15-20     
Khomich Yu.V., Mikolutskiy S.I., Rogalin V.E., Kaplunov I.A., Ivanova A.I. Heat Treatment of the Surface of the ChS57 Alloy with Powerful Nanosecond Ultraviolet Laser Pulses // Key Engineering Materials.2021. Vol. 887. P. 345-350.  Каплунов И.А., Кропотов Г.И., Рогалин В.Е., Шахмин А.А. Пропускание кристаллов CsI, AgCl, КРС-5, КРС-6 в терагерцовой области спектра // Оптика и спектроскопия. 2021. T. 129. N 6. C. 773-777. https://doi.org/10.21883/OS.2021.06.50992.1831-21
Zheleznov Y.A., Malinskiy T.V., Mikolutskiy S.I., Rogalin V.E., Khomich Yu.V., Yamshchikov V.A., Kaplunov I.A., Ivanova A.I. Surface Modification of a WC–3% Co Hard Alloy by Powerful Nanosecond UV Laser Pulses // Russ. Metall. 2021. V. 2021. No 4. Р. 373–376.  https://doi.org/10.1134/S0036029521040364
Kaplunov I.A., Kropotov G.I., Rogalin V.E., Shakhmin A.A. Optical properties of some crystalline fluorides in the terahertz region of the spectrum // Optical Materials. 2021. 115. 111019. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111019
Железнов В.Ю., Малинский Т.В., Миколуцкий С.И., Рогалин В.Е., Филин С.А., Хомич Ю.В., Ямщиков В.А., Каплунов И.А., Иванова А.И. Лазерное травление германия // Письма в журнал технической физики. 2021. Т. 47. № 14. С. 18-20.           https://doi.org/10.21883/PJTF.2021.14.51181.18724
Malinskiy T., Mikolutskiy S., Rogalin V., Khomich Yu and Kaplunov I. Modification of the Cu-Zr bronze surface by exposure to powerful UV laser pulses // Journal of Physics: Conference Series. 2021 1925 012003 doi:10.1088/1742-6596/1925/1/012003
T Malinskiy, S Mikolutskiy, V Rogalin, Yu Khomich, V Zheleznov, I Kaplunov and A Ivanova  Microprocesses at the brass surface after impact of scanning beam of pulse-frequency ultraviolet nanosecond laser // Journal of Physics: Conference Series 2052 (2021) 012024.           https://doi.org/10.1088/1742-6596/2052/1/012024
S Filin, V Rogalin and I Kaplunov Creation of aerosolized detergent compositions for protecting high-precision metal mirrors from the impact of adverse climate factors // Journal of Physics: Conference Series 2052 (2021) 012012.  https://doi.org/10.1088/1742-6596/2052/1/012012
linskiy T.V., Zheleznov V.Yu., Rogalin V.E. and Kaplunov I.A. Experimental study of the influence of laser radiation power on the reflection coefficient of germanium and silicon at a wavelength of 355 nm // J. Phys.: Conf. Ser. 2021. 2103 012154.          https://doi.org/10.1088/1742-6596/2103/1/012154 
Tretiakov S.A., Molchanov S.V., Kaplunov I.A. and Ivanova A.I. Influence of roughness parameters of surface on the emissivity of germanium single crystals // J. Phys.: Conf. Ser. 2021. 2103 012230. doi:10.1088/1742-6596/2103/1/012230  Zheleznov V.Yu., Malinsky T.V., Mikolutsky S.I., Rogalin V.E., Filin S.A., Khomich Yu.V., Yamshchikov V.A., Kaplunov I.A. & Ivanova A.I. Modification of a Germanium Surface Exposed to Radiation of a Nanosecond Ultraviolet Laser // Russ. Microelectronics. 2021. V. 50. P. 649-656. https://doi.org/10.1134/S1063739721080102 
Zheleznov, Y.A., Malinskii, T.V., Mikolutskii, S.I. Rogalin V.E., Filin S.A.,. Yu.V Khomich, Yamshchikov V.A., Kaplunov I.A. & Ivanova A.I. Deformation Processes at the Surface of a Nickel Alloy Subjected to Nanosecond Laser Pulses // Russ. Metall. 2021. V. 2021(10). P. 1233–1237. https://doi.org/10.1134/S0036029521100360

Авторские свидетельства и патенты  1. Авторское свидетельство СССР № 254173. Смирнов Ю.М., Долгих И.К., Каплунов И.А. 1987.  2. Авторское свидетельство СССР № 269560. Смирнов Ю.М., Долгих И.К., Каплунов И.А. 1988  3. Авторское свидетельство СССР № 275020. Смирнов Ю.М., Долгих И.К., Каплунов И.А., Блохина Г.С. 1988  4. Авторское свидетельство СССР № 290255. Смирнов Ю.М., Долгих И.К., Каплунов И.А. 1989.  5. Авторское свидетельство СССР № 293718. Смирнов Ю.М., Долгих И.К., Каплунов И.А., Блохина Г.С. 1989.  6. Авторское свидетельство СССР № 308898. Смирнов Ю.М., Долгих И.К., Каплунов И.А. 1990.  7. Авторское свидетельство СССР № 320004. Смирнов Ю.М., Долгих И.К., Каплунов И.А. 1990.  8. Авторское свидетельство СССР № 329075. Смирнов Ю.М., Каплунов И.А. 1991  9. Авторское свидетельство СССР № 1443486. Держатель затравки кристалла. Смирнов Ю.М., Долгих И.К., Каплунов И.А. // Б.И. 1988. № 45. С.253.  10. Авторское свидетельство СССР № 1587959. Способ получения монокристаллов германия. Каплунов И.А., Смирнов Ю.М., Долгих И.К. // Б.И. 1990. № 31. С.272.  11. Авторское свидетельство СССР № 1587959. Способ получения дискообразных монокристаллов германия. Смирнов Ю.М., Каплунов И.А. // Б.И. 1992. № 25. С.234.  12. Смирнов Ю.М., Колесников А.И., Каплунов И.А. Способ выращивания монокристаллов // Патент России № 2241792. 10.12.2004 (приоритет 30.06.2003, заявка № 2003119806).  13. Смирнов Ю.М., Каплунов И.А., Колесников А.И. Способ выращивания монокристаллов германия // Патент России № 2261295. 27.09.2005 (приоритет 22.04.2004, заявка № 2004112433).  14. Каплунов И.А., Колесников А.И., Смирнов Ю.М. Способ выращивания монокристаллов германия // Патент России № 2304642. 20.08.2007 (приоритет 27.04.2005).  15. Колесников А.И., Смирнов Ю.М, Каплунов И.А. Способ выращивания монокристаллов парателлурита из расплава по Чохральскому // Патент России № 2338816. 20.11.2008 (приоритет 03.04.2007).  16. Головнин В.А., Дайнеко А.В., Добрынин Д.А., Каплунов И.А., Круглов С.Л., Педько Б.Б., Гречишкин Р.М. Пьезоэлектрический прибор и способ его изготовления // Патент России № 2472253 от 10.01.2013. (Заявка на патент № 2011134339; приоритет 17.08.2011; срок действия 17.08.2031 г.).  17. Каплунов И.А., Колесников А.И., Каплунова И.Б. Способ выращивания профилированных монокристаллов германия из расплава // Патент России № 2491375 от 27.08.2013 (приоритет 21.05.2012, заявка № 2012120679).  18. Каплунов И.А., Малышкина О.В., Головнин В.А., Иноземцев Н.В., Дольников Г.Г. Пьезоэлектрический датчик удара // Патент России № 2533539 от 07.08.2014 г. (заявка № 2013124023; приоритет 27.05.2013 г.; срок действия 27.05.2033 г.).  19. Каплунов И.А., Каплунова И.Б., Головнин В.А., Иноземцев Н.В., Гейер А.Ф. Ультразвуковой способ определения скорости потока газовой среды и устройство для его осуществления // Патент России № 2529635 от 05.08.2014 (Заявка на патент № 2013126466; приоритет 10.06.2013 г.; срок действия 10.06.2033).  20. Каплунов И.А., Колесников А.И., Талызин И.В., Третьяков С.А., Колесникова О.Ю. Способ раздельного определения вероятностей поглощения и рассеяния фотонов на единицу пути в твердых оптических материалах // Патент России № 2533538 от 27.08.2014 г. (Заявка № 2013121761; приоритет 14.05.2013 г.).  21. Каплунов И.А., Малышкина О.В., Головнин В.А., Иноземцев Н.В., Дольников Г.Г. Высоковольтный генератор и способ его изготовления // Патент России № 2551666 от 23.04.2015 (Заявка на патент № 2013138484; приоритет 19.08.2013 г.).  22. Каплунов И.А., Колесников А.И., Колесникова О.Ю. Способ получения кристаллов германия // Патент России № 2565701 от 21.09.2015 г. (Заявка на патент № 2014148707; приоритет 03.12.2014 г.).  23. Смирнов Ю.М., Никулина М.И., Каплунов И.А. Способ выращивания монокристаллов германия // Патент России № 2566423 от 28.09.2015 г. (Заявка на патент № 2014117396; приоритет 30.04.2014).  24. Смирнов Ю.М., Каплунов И.А., Смирнов В.И. Способ получения поликристаллов кремния // Патент России № 2570084 от 05.11.2015 (Заявка на патент 2014148705; приоритет 03.12.2014 г).  25. Каплунов И.А., Головнин В.А., Добрынин Д.А., Сегалла А.Г., Иноземцев Н.В. Способ изготовления многослойных пьезокерамических элементов // Патент России № 2572292 от 04.12.2015 (Заявка на патент № 2014145024; приоритет 10.11.2014 г.).  26. Третьяков С.А., Иванова А.И., Каплунов И.А. Способ определения плотности дислокаций в монокристаллах германия методом профилометрии // Патент России № 2600511 от 29.09.2016 (Заявка на патент № 2015140059; приоритет 22.09.2015).  27. Каплунов И.А., Смирнов Ю.М., Колесникова О.Ю. Способ получения профильных изделий на основе монокристаллов германия // Патент России № 2600380 от 28.09.2016 (Заявка на патент № 2015151437; приоритет 01.12.2015).  28. Колесников А.И., Каплунов И.А., Миняев М.А., Третьяков С.А., Морозова К.А., Долгих И.К. Способ выращивания монокристаллов парателлурита из расплава по Чохральскому // Патент России № 2614703 от 28.03.2017 (Заявка на патент № 2015156491; приоритет 29.12.2015).  29. Колесников А.И., Каплунов И.А., Третьяков С.А., Морозова К.А., Долгих И.К., Миняев М.А., Колесникова О.Ю. Способ выращивания монокристаллов веществ, имеющих плотность, превышающую плотность их расплава // Патент России № 2600381 от 28.09.2016 (Заявка на патент № 2015156494; приоритет 29.12.2015).  30. Каплунов И.А., Колесников А.И., Третьяков С.А., Айдинян Н.В., Соколова Е.И. Способ радиального разращивания профилированных монокристаллов германия // Патент № 2631810 от 26.09.2017 (Заявка на патент № 2016146983; приоритет 30.11.2016).  31. Каплунов И.А., Колесников А.И., Колесникова О.Ю., Иванова П.В., Шмидт В.А., Талызин И.В., Третьяков С.А. Способ измерения температуры локальных участков поверхности расплава в тигле при выращивании методом Чохральского монокристаллов веществ с температурой плавления выше 650 С // Патент № 2652640 от 28.04.2018 (Заявка на патент № 201614987; приоритет 20.12.2016).  32. Иванов М.А., Каплунов И.А. Способ очистки поверхности расплава при выращивании монокристаллов германия // Патент № 2641760 от 22.01.2018 (Заявка на патент № 2017114619; приоритет 27.04.2017).  33. Рогалин В.Е., Филин С.А., Каплунов И.А. Способ оптической томографии прозрачных материалов // Патент № 2656408 от 05.06.2018 (Заявка на патент № 2017130821; приоритет 31.08.2017).  34. Каплунов И.А., Иванов М.А. Способ получения слитка германия, очищенного от примесей // Патент № 2660788 от 09.07.2018 (Заявка на патент № 2017133629; приоритет 27.09.2017).  35. Иванова А.И., Каплунов И.А., Колесников А.И., Третьяков С.А. Способ определения степени однородности одноосных кристаллов // Патент № 2694790 от 16.07.2019 (Заявка на патент № 2018146521; приоритет 26.12.2018).  36. Рогалин В.Е., Филин С.А., Каплунов И.А. Детектор лазерного излучения ИК диапазона // Патент № 2709413 от 17.12.2019 (Заявка на патент № 2019112820; приоритет 26.04.2019).  37. Третьяков С.А., Молчанов С.В., Иванова А.И., Каплунов И.А. Способ определения удельного электросопротивления полупроводников с помощью инфракрасной оптики // Патент №2750427 от 28.06.2021 (Заявка на патент № 2020134418; приоритет 20.10.2020 г.)  38. Железнов В.Ю., Малинский Т.В., Миколуцкий С.И., Рогалин В.Е., Филин С.А., Хомич Ю.В., Ямщиков В.А., Каплунов И.А., Иванова А.И. Способ получения микроструктур на поверхности полупроводника // Патент № 2756777 от 05.10.2021. (Заявка на патент № 2020143471; приоритет 28.12.2020).  39. Железнов В.Ю., Малинский Т.В., Миколуцкий С.И., Рогалин В.Е., Филин С.А., Хомич Ю.В., Ямщиков В.А., Каплунов И.А., Иванова А.И. Способ лазерной обработки поверхности цветного металла // Патент № 2764777 от 21.01.2022  (Заявка на патент № 2021101647/05(003341); приоритет 26.01.2021 г.).

Примечания

Награды 
2021, Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации

2002, Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации

2021, Благодарность Министерства науки и образования Российской Федерации

2010, 2011, Почетная грамота Губернатора Тверской области.

2002, 2015, Благодарность Губернатора Тверской области.

Почетный профессор Тверского государственного университета.

2015, Нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверского государственного университета»

2013, Золотая медаль «Лауреат ВВЦ»

2015, 2018, Золотая медаль Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»

Ссылки 
 Ученый совет Тверского государственного университета
 В Тверской области появилось отделение Российского профессорского собрания. (22 октября 2018). Тверские ведомости
ГАРДИУМ https://patentdb.ru/author/309849
Центр поддержки технологий и инноваций. Тверская областная библиотека. https://fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/kaplunov-ia.pdf
Тверские кристаллы работают в космосе https://www.youtube.com/watch?v=GxqpQHJNDD4
https://tver.mk.ru/science/2021/01/02/god-nauki-tverskoy-fizik-rasskazal-gde-iskat-novykh-nyutonov-i-kakoy-seychas-spros-na-inzhenerov.html
https://rusist.info/author/503719
В Тверской области наградили выдающихся ученых и студентов региона://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-nagradili-vydajushhihsja-uchenyh-i-studentov-regiona/
Молодежь пошла в науку https://vedtver.ru/news/opinions/ivan-kaplunov-molodjozh-snova-poshla-v-nauku/

Преподаватели Тверского государственного университета